Lenzmühle ist der Ortsname von

 Lenzmühle (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lenzmühle (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Lenzmühle (Legau), Ortsteil des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern